La Paroisse Sainte-Céline de la Montagne Couronnée est une circonscription ecclésiastique de l'église catholique de France, subdivision du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin.

Histoire 

En 1999, le diocèse a décidé en synode de modifier les limites des paroisses et d'en réduire le nombre dans le département. Ainsi, cette année-là, la paroisse est créée en remplacement des 3 anciennes paroisses de la région.

Organisation 
La paroisse est rattachée au diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, à l'archidiocèse de Reims et à la province ecclésiastique de Reims. Elle est située dans la zone de Laon du diocèse.

Communes de la paroisse 

Le siège de la paroisse est fixé à Laon. La paroisse regroupe les anciennes paroisses des communes de :

Prêtres responsables

Diacres responsables

Patrimoine religieux remarquable 
 Palais épiscopal de Laon
 Maison des chanoines de Laon
 Chapelle Saint-Jean-Baptiste dite chapelle funéraire des Templiers
 Abbaye Saint-Jean de Laon
 Abbaye Saint-Martin de Laon
 Abbaye Saint-Vincent de Laon
 Couvent des Dames de la Congrégation-Notre-Dame
 Couvent des Minimes de Laon
 Chapelle de l'Hôpital général de Laon
 Ancienne chapelle du collège des frères Le Nain de Laon
 chapelle Saint-Christophe de Semilly-sous-Laon
 Petit-Saint-Nicolas
 Hôtel du Petit-Saint-Vincent
 Séminaire de Laon

Eglises désaffectées de Laon
 Église Notre-Dame-la-Profonde
 Église Saint-Martin-au-Parvis de Laon
 Église Saint-Rémy-au-Velours
 Église Saint-Corneille-et-Saint-Cyprien de Laon
 Église Saint-Pierre-au-Marché de Laon
 Église Saint-Jean-du-Bourg de Laon

Pour approfondir

Articles connexes 

 Diocèse de Soissons
 Liste des églises de l'Aisne

Liens externes 

 Paroisse Sainte-Céline de la Montagne Couronnée sur le site du diocèse

Bibliographie

Sources 

Sainte Céline de la Montagne Couronnée